Urbatsch ist der Familienname folgender Personen:
 Katja Urbatsch (* 1979), deutsche Sachbuchautorin und Gründerin von Arbeiterkind.de
 Marc Urbatsch (* 1976), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)